Военный лагерь Рок Хаус является военной базой, он находится в Модера, на севере Коломбо в Западной провинции Шри-Ланки. Он является штаб-квартирой Бронетанкового корпуса армии Шри-Ланки. Построенный и эксплуатируемый британской армией во время Второй мировой войны, он был передан вновь образованной армии Цейлона, после получения Цейлоном независимости в 1948 году. В 1957 году в лагере базируется 1-й разведывательный эскадрон и на его основе был создан полноценный разведывательный полк в 1958 году. 1-й разведывательный полк стал первой единицей Цейлонского танковый корпуса. В лагере находятся бронетанковые части обеспечивающие оборону столицы.

См. также 
 Бронетанковый корпус Шри-Ланки

Примечания 

 

Военные базы Шри-Ланки
Государственные здания в Коломбо